Ку́джирский механи́ческий заво́д () — румынское предприятие производящее стрелковое оружие и боеприпасы, структурное подразделение компании Romarm. До 1989 года являлось одним из самых крупных предприятий жудеца Алба.

История 
В 1799 году при Габсбургах в Куджире был построен металлургический завод.
В 1920 году австрийское общество STEG () вело с румынским правительством переговоры об основании «Заводов и земель Решица» (, UDR). 21 марта 1925 года в Париже подписывается договор о создании общества Copşa Mică-Cugir (СМС), между Румынией, в лице министра коммерции и промышленности, английской компанией Vickers Armstrong представленной президентом Дугласом Виккерсом (Douglas Vickers) и обществом UDR в лице Адальберта Вейдта (Adalbert Veidt). После этого, в 1926 году, произошло расширение завода, были построены новые цеха, завод начал производство деталей и компонентов артиллерийских систем. В 1928 году строительство нового завода Куджир, в которое было вложено 600 млн лей, практически завершается.

В 1934 году общество СМС начинает сотрудничество с чехословацкой компанией «Збройовка Брно», завод в Куджире переориентируется на производство стрелкового оружия (винтовки системы Маузер и ручные пулемёты ZB vz. 30) и боеприпасов (патроны 7,92 мм). Уже в следующем, 1935 году, завод получает первый крупный заказ от правительства Румынии на производство 5000 пулемётов и 90 млн патронов.

15 декабря 1937 года на заводе состоялась встреча прибывших туда инкогнито короля Кароля II и его 15-летнего сына наследного принца Михаем с председателем правления генералом Самсоновичи и директором Кристеску..

В 1939 году контроль над «Збройовка Брно» получает немецкий концерн «Герман Геринг Верке», который таким образом становится совладельцем завода в Куджире. В 1940—41 годах начинается производство первого образца стрелкового оружия румынской разработки — 9-мм пистолета-пулемёта «Орита».

После войны завод перешёл на выпуск в основном копий советских образцов оружия

Гражданский ассортимент продукции, был, в основном, представлен швейными и стиральными машинами. Среди получивших известность марок — производившиеся с 1980 «Automatic» и «Automatic Super» (стоившая тогда 4800 лей); Diamant 400 и 550t (1994), Albalux (с 2008 года).

После революции 1989 года заводу пришлось пройти через ряд экономических проблем, в результате которых численность работников снизилась с  человек в 1989 году, до примерно 1000 в 2008.

В 2004 из UM Cugir была выделена «Куджирская оружейная фабрика» (Fabrica de Arme Cugir), к которой отошло производство лёгкого стрелкового оружия (некоторые модели производятся на обоих заводах), тогда как на Механическом заводе осталось производство боеприпасов, крупнокалиберных пулемётов и автоматических пушек.

Продукция 
 Находились в производстве ранее:
 ручной пулемёт ZB 1930 — по чехословацкой лицензии.
 пистолет-пулемёт 
 пистолет ТТ-Cugir
 Пистолет «Карпаты» образца 1974 года ()
 Пистолет образца 1995 года ()
 Автомат образца 1963 года () — копия советского АКМ.
 Автомат образца 1986 года () — копия советского АК-74.
 PSL — снайперская винтовка сконструированная на основе РПК.

 :
 Пистолет образца 2000 года ()
 Пистолет-пулемёт образца 1996 года ()
 DȘKM — копия советского пулемёта ДШКМ.
 KPVT — копия советского пулемёта КПВТ.
 GȘ-23 — копия советской авиационной пушки ГШ-23.
 40-мм автоматический гранатомёт
 Патроны калибра 5,56×45 мм, 7,62×51 мм, 12,7×99 мм, 12,7×108 мм, 14,5×114 мм.
 Патронные ленты и оружейные магазины.

Примечания

Ссылки 
 КМЗ на Викимапии

Предприятия Румынии
Производители огнестрельного оружия